Myrtus ist die Bezeichnung von:

 (9203) Myrtus, Asteroid des Hauptgürtels
 Myrtus (Gattung), Gattung der Myrtengewächse; siehe Myrte